Il doppio del Fischer Grand Prix 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Víctor Pecci e Balázs Taróczy erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bob Hewitt e Frew McMillan hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Brian Gottfried e Raúl Ramírez.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Gene Mayer /  Stan Smith (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)

 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (semifinali) 
 Tom Gullikson /  Bruce Manson (secondo turno) 
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale) 
 Johan Kriek /  Eliot Teltscher (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1979